Cocoon (engelsk for kokon) kan henvise til:

 Cocoon (musikduo), en fransk pop-duo
 Cocoon (film), en amerikansk film fra 1985 instrueret af Ron Howard